Příjmení Dunaway nosí více významných osobností:

 Dennis Dunaway (* 1946) – americký baskytarista
 Faye Dunawayová (* 1941) – americká herečka
 Hollie Dunaway (* 1984) – americká profesionální boxerka